Vallée du Rift peut désigner : 
 Vallée du Grand Rift, région géographique d'Afrique de l'Est
 Vallée du Rift, ancienne province du Kenya, remplacée par 14 comtés